De Oostenrijkse voetbalbeker 2011/12 (Duits: ÖFB Cup 2011/12) was de 78ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 5 augustus 2011 en eindigde met de finale op 20 mei 2012 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen. Aan het toernooi deden 97 clubteams mee.

Red Bull Salzburg won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door SV Ried in de eindstrijd met 3-0 te verslaan. De doelpunten kwamen op naam van ex-Feyenoorder Leonardo (strafschop), Franz Schiemer en Stefan Hierländer. De club onder leiding van de Nederlandse trainer-coach Ricardo Moniz behaalde dit seizoen "de dubbel", want Red Bull won eveneens de strijd om de Oostenrijkse landstitel.

Uitslagen

Schema

Zie ook
Bundesliga (Oostenrijk) 2011/12
Oostenrijks voetbalelftal in 2011
Oostenrijks voetbalelftal in 2012

2012
Bekervoetbal 2011/12